Swallow (englisch für „Schwalbe“) steht für:
 den Fahrzeughersteller Swallow Sidecars, siehe Jaguar Cars #Geschichte
 den ehemaligen britischen Fahrzeughersteller Swallow Coachbuilding Co.
 die ehemalige britische Automarke Swallow (Automarke) (1922)
 Swallow Doretti, britisches Pkw-Modell
 eine Lokomotive der Great Western Railway, siehe Swallow (Lokomotive)
 den IATA-Code für Air Southwest
 die 1935 daraus hervorgegangene Swallow Coachbuilding Company, Hersteller des Swallow Doretti
 ein Pferd in Werken Karl Mays, siehe Figuren aus Karl Mays Werken#Swallow
 eine weibliche Agentin, die sexuelle Beziehungen zum Erlangen von Information nutzt, siehe Sexpionage
 ein Abenteuerfilm von Leander De Cordova aus dem Jahr 1922, siehe Swallow (1922)
 ein Horror-Thriller von Carlo Mirabella-Davis aus dem Jahr 2019, siehe Swallow (2019)

Swallow ist der Name folgender Orte:
 Swallow (Lincolnshire), Ort in England

Swallow ist der Name für folgende Flugzeuge:
 De Havilland DH.108 Swallow
 British Aircraft Swallow
 Laird Swallow
 Swallow New Swallow

Swallow ist der Familien- oder Geburtsname folgender Personen:
 Ellen Swallow Richards (1842–1911), US-amerikanische Chemikerin und Ökologin
 Emily Swallow, US-amerikanische Schauspielerin
 Jodie Ann Swallow (* 1981), englische Triathletin, siehe Jodie Cunnama
 Ricky Swallow (* 1974), australischer Künstler
 Silas C. Swallow (1839–1930), US-amerikanischer Methodisten-Prediger und prohibitionistischer Politiker
 Steve Swallow (* 1940), US-amerikanischer Jazz-Bassist

Siehe auch:
 The Swallows
 HMS Swallow
 Swallow-Riff